Port lotniczy Singapur-Changi

Zobacz też 
 Sin